Сухоречка — село в Илекском районе Оренбургской области. Село и прилегающие территории образуют Сухореченский сельсовет.

История 
9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1899/341-III-ОЗ образовано сельское поселение Сухореченский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

Население

География 
Находится у озера Голодное, возле впадения в неё речки Сухоречка.

Примечания 

Населённые пункты Илекского района